Bundestagswahlkreis 30 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Stade I – Rotenburg II (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Cuxhaven – Stade II (2009)
 Bundestagswahlkreis Cuxhaven – Osterholz (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Soltau-Fallingbostel – Rotenburg II (1987 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Soltau – Rotenburg (1980 und 1983)
 Bundestagswahlkreis Soltau – Harburg (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Oldenburg – Ammerland (1949 bis 1961)